Patrick "Pat" Michael Rafter (Mount Isa, Ausztrália, 1972. december 28. –) korábbi világelső ausztrál teniszező. 1999 júliusában egyetlen hétig állt a világranglista élén, ezzel a tenisztörténelem legrövidebb ideig uralkodó világelsője lett. Kétszeres US Open-győztes (1997, 1998), és kétszer döntős volt Wimbledonban (2000, 2001). Az Australian Openen és a Roland Garroson egyéniben az elődöntőig jutott, de 1999-ben Jonas Björkmannal megnyerte az Australian Open páros versenyét. Játékát klasszikus szerva-röptézés jellemezte. Pályafutását 2002-ben fejezte be, összesen 11 egyéni, 10 páros ATP-címet szerzett. 2006-ban az International Tennis Hall of Fame tagjai közé választották.

Egyéni Grand Slam-döntői

Győzelmek (2)

Elveszített döntők(2)

ATP-döntői (43)

Egyéni

Megnyert döntők (11)

Elvesztett döntők (14)

Páros döntők

Győzelmek (10)

Elveszített döntők (8)

Jegyzetek

További információk 
 

Ausztrál teniszezők
Világelső teniszezők
Ausztrál olimpikonok
1972-ben született személyek
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Élő személyek
Az International Tennis Hall of Fame tagjai